Chrysler Pacifica (2003) – crossover klasy wyższej produkowany w latach 2003–2007.
 Chrysler Pacifica (2016) – van klasy wyższej produkowany od 2016 roku.